Le terme dictateur possède deux significations :

 le dictateur, dans la Rome antique,détenant les pleins pouvoirs, nommé en situation de crise ;
 le dictateur, au sens actuel, est un chef d'État exerçant seul un régime politique de dictature.

Dans la culture 

 Le Dictateur (Soldiers of Fortune) (1919), un film muet américain d'Allan Dwan ;
 Le Dictateur (The Dictator) (1935), un film historique de Victor Saville ;
Le Dictateur (The Great Dictator) (1940), un film de Charlie Chaplin caricaturant Adolf Hitler ;
 Le Dictateur (The Dictator) (2012), un film de Sacha Baron Cohen caricaturant les dictateurs arabes.